Biljard klub Gomes Maribor, je najstarejši biljard klub v Mariboru in eden najstarejših v državi. BK Gomes deluje v Biljardnici Gomes. Svoje prostore ima v Večnamenski športni dvorani ŽŠD, ki deluje pod okriljem Športnih objektov Maribor.

Šport v Mariboru